Дави́д Арсе́нович Папикя́н (; 8 июля 2001 года, Ставрополь, Россия) — российский и армянский футболист, полузащитник.

Биография 
Сын футбольного тренера Арсена Папикяна. Начинал заниматься футболом в родном Ставрополе. В сезоне 2018/19 находился в заявке клуба ФНЛ «Армавир», которым руководил его отец. В 2019 году перешёл в армянский коллектив Премьер-лиги «Урарту». В первое время выступал за второй состав. В чемпионате дебютировал 9 июня 2020 года в победном гостевом матче против «Пюника» (2:1): отыграл первый тайм, после чего был заменён на хорвата Марко Бртана.

В июле 2021 года стал игроком клуба «Кубань Холдинг» из станицы Павловской, в составе которого дебютировал 13 сентября, выйдя на замену в матче первенства.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК «Урарту»

Футболисты России
Футболисты Армении
Игроки ФК «Урарту»
Игроки ФК «Урарту-2»
Игроки ФК «Кубань Холдинг»